«Славься» — патриотическая песня на музыку композитора Михаила Глинки (1804—1857) из заключительной сцены оперы «Жизнь за царя» из оперы «Иван Сусанин» редакции 1836 года, слова к которой приписываются Василию Жуковскому и Егору Розену. Первоначальный вариант песни был монархическим, другой стал патриотическим и даже иногда рассматривался как неофициальный гимн России. «Славься» в обработке Е. Макарова регулярно играли на парадах в оркестровом варианте как торжественный марш с 1933 года. И ныне «Славься» часто исполняют по особо памятным и юбилейным датам. С 2000 года — официальной мелодией при инаугурации президента России.

I вариант (оригинал) 
Славься, славься, нашъ русскій Царь!
Господомъ данный намъ Царь-Государь!
Да будетъ безсмертенъ твой Царскій родъ,
Да имъ благоденствуетъ русскій народъ.

Славься, славься, ты, Русь моя,
Славься ты, русская наша земля.
Да будетъ во вѣки вѣковъ сильна
Любимая наша родная страна.

Славься, славься изъ рода въ родъ,
Славься, великій нашъ русскій народъ.
Враговъ, посягнувшихъ на край родной,
Рази безпощадной могучей рукой.

Славься, славься, родная Москва,
Родины нашей, страны голова.
Живи, возвышайся на радость намъ,
На счастье народовъ, на гибель врагамъ.

Слава, слава героямъ-бойцамъ,
Родины нашей отважнымъ сынамъ.
Кто кровь за Отчизну свою прольётъ,
Того никогда не забудетъ народъ.

Слава, слава, греми, Москва!
Празднуй торжественный день Государя,
Ликуй, веселися: твой Царь грядётъ!
Царя-Государя встрѣчаетъ народъ.

Слава, слава нашему Царю!
Слава, слава земле родной!
Слава героямъ Руси Святой!
Ура! Ура! Ура!﻿﻿

II вариант 
Славься, славься, ты Русь моя,
Славься, ты русская наша земля!
Да будет во веки веков сильна
Любимая наша родная страна!

Славься, славься из рода в род,
Славься великий наш русский народ!
Врагов посягнувших на край родной
Рази беспощадно могучей рукой!

Слава, слава героям-бойцам
Родины нашей отважным сынам!
Кто кровь за Отчизну свою прольёт,
Того никогда не забудет народ.

Будь жив, будь здрав
Весь наш край!
Ура! Ура! Ура!

Примечания

Ссылки 
 Грачёв В. Н. «Славься» — династический гимн М. Глинки // Образовательный портал «Слово».
 Славься
 М. И. Глинка. Финал («Славься») из оперы «Жизнь за Царя» (Оркестр и хор Михайловского театра. Дирижёр — А. А. Карабанов. Государственный Эрмитаж 6 марта 2013.)
 Славься (М. Глинка в обработке Е. Макарова) . Кариьон-колокола
 «Славься» на YouTube (1 вариант)
 «Славься» на YouTube (2 вариант)

Патриотические песни России